Пибоди () — многозначный термин.

 Пибоди (город) — американский город в штате Массачусетс.
 Пибоди, Джордж (1795—1869) — американо-британский коммерсант и банкир, крупный меценат.
 Музей археологии и этнологии Пибоди (имени Джорджа Пибоди) — при Гарвардском университете в г. Кембридж, штат Массачусетс.
 Консерватория Пибоди (им. Джорджа Пибоди, с 1857) — в Балтиморе.
  — американский банкир и филантроп.
 Премия Пибоди (им. Джорджа Фостера Пибоди) — ежегодная международная премия за выдающийся вклад в радио и телевидение.
  (в замужестве Готорн; 1809—1871) — американская художница; жена Натаниэля Готорна.

Искусство
 Мистер Пибоди — вымышленный пёс, персонаж мультфильмов.
 Приключения мистера Пибоди и Шермана (2014) — полнометражный компьютерный анимационный фильм.
 Яблоки мистера Пибоди (англ. Mr. Peabody’s Apples) — вторая из пяти книжек для детей (и тех, кто уже вырос), написанных Мадонной.

Другое
 Винтовка Пибоди-Мартини — обозначение семейства армейских винтовок, восходящих к модели, изготавливавшейся в США в 1869—1871 годах фирмой Пибоди.